Александровский сквер — сквер, существующий в двух городах:
 Минск
 Харьков

Скверы